Сергино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сергино — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2008 г.
 Сергино — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Сергино — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Сергино — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Сергино — посёлок в Белохолуницком районе Кировской области.
 Сергино — посёлок в Козульском районе Красноярского края.
 Сергино — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Сергино — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Сергино — село в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Сергино — деревня в Чановском районе Новосибирской области.
 Сергино — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Сергино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Сергино — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Сергино — деревня, подчинённая городу Лысьве Пермского края.
 Сергино — село в Нытвенском районе Пермского края.
 Сергино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Сергино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Сергино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Сергино — деревня в Палкинском районе Псковской области, Васильевская волость.
 Сергино — деревня в Палкинском районе Псковской области, Качановская волость.
 Сергино — деревня в Палкинском районе Псковской области, Родовская волость у д.Горбунова Гора.
 Сергино — деревня в Палкинском районе Псковской области, Родовская волость у д.Родовое.
 Сергино — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Сергино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Сергино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Сергино — село в Балезинском районе Удмуртии.
 Сергино — посёлок в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.